

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawowe 
 Suchodębie – wieś w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Skierbieszów 
 Suchodębie – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Łanięta
 Suchodębie - przysiółek wsi Dwory Drugie w woj. małopolskim, w pow. oświęcimskim, w gminie Oświęcim
 Suchodębie – osada w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Miastko